Hayhurst ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Hayhurst (* 1981), amerikanischer Baseballspieler und Autor
 Oli Hayhurst (* ≈1975), britischer Jazzmusiker